Stay Tru — восьмий студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблами SMC Recordings, 845 Entertainment і Money & Power Records 18 квітня 2006 р. Дистриб'ютор: Fontana Distribution LLC. Виконавчі продюсери: Джарред Вейсфелд, Ґреґ Міллер, Them Troy Boys. Звукорежисер: Кріс Краус. Звукорежисер, зведення: Терренс Кеш.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми